Kazimierz Strzelecki ps. „Kazik” (1893–1914) – kapral Legionów Polskich, odznaczony pośmiertnie Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości (19 grudnia 1930)
 Kazimierz Józef Strzelecki-Oksza (ur. 1897) – prawnik, sędzia, notariusz, żołnierz 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich, porucznik kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (18 października 1932)
 Kazimierz Gustaw Aureliusz Strzelecki (1900–1939) – kapitan artylerii Wojska Polskiego (pośmiertnie mianowany majorem), odznaczony Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi, dowódca 4. baterii 13 dak

Przypisy